Boškov ist der Ortsname von:
Boškov (Poschkau), Ortsteil von Potštát, Okres Přerov, Tschechien 

Boškov ist der Familienname von:
 Vujadin Boškov (1931–2014), jugoslawischer Fußballspieler und -trainer